Типо́граф:
 Типограф — специалист в области типографики.
 Типограф (устар.) — то же, что книгопечатник.
 Короед-типограф () — жук семейства короедов.
  — одна из наборных машин, отливавшая сразу целые строки.